The Forger, che in lingua inglese significa "il falsario", può riferirsi a:

Cinema
The Forger – film muto del 1928 diretto da G.B. Samuelson 
The Forger – film del 2012 diretto da Lawrence Roeck
The Forger - Il falsario – film del 2014 diretto da Philip Martin

Letteratura
Moneta falsa o Il falsario (The Forger) – romanzo del 1927 di Edgar Wallace 
Il falsario di Hitler (The Forger) – romanzo del 2000 di Paul Watkins